

Zemljopis

Meksiko  
 Hidalgo (savezna država), savezna država u središnjom Meksiku

Općine
 Hidalgo (općina, Tamaulipas)
 Hidalgo (općina, Durango)
 Hidalgo (općina, Michoacan)

Naselja
 Hidalgo, Coahuila, naselje u saveznoj državi Coahuila 
 Hidalgo, Nuevo León, naselje u saveznoj državi Nuevo León
 Hidalgo, Tamaulipas, naselje u saveznoj državi Tamaulipas
 Miguel Hidalgo, D.F., naselje u federalnom distriktu
 Chalcatongo de Hidalgo, naselje u saveznoj državi Oaxaca 
 Hidalgo Yalalag, naselje u saveznoj državi Oaxaca 
 Frontera Hidalgo, naselje u saveznoj državi Chiapas
 Ciudad Hidalgo: dva različita naselja
Ciudad Hidalgo, Chiapas
Ciudad Hidalgo, Michoacán
 Villa Hidalgo: brojna naselja
Villa Hidalgo, Baja California
Villa Hidalgo, Chiapas:
 Villa Hidalgo (sjeverni Chiapas), Chiapas
 Villa Hidalgo (južni Chiapas), Chiapas
Villa Hidalgo, Coahuila
Villa Hidalgo, Durango
Villa Hidalgo, Jalisco
Villa Hidalgo, Nayarit
Villa Hidalgo, Oaxaca:
Chalcatongo de Hidalgo
Hidalgo Yalalag
Villa Hidalgo, San Luis Potosí
Villa Hidalgo, Sonora
Villa Hidalgo, Tamaulipas
Villa Hidalgo, Zacatecas
Villa Hidalgo (Santa Rita), Zacatecas

SAD 
 Hidalgo, Illinois
 Hidalgo, Texas
 Hidalgo County, New Mexico
 Hidalgo County, Texas

Osobe
 Anne Hidalgo, prvi zamjenik gradonačelnika Pariza
 David Hidalgo, američki glazbenik
 Giovanni Hidalgo, portorikanski glazbenik 
 Michel Hidalgo, francuski nogometaš i menadžer
 Miguel Hidalgo, vođa u meksičkom ratu za nezavisnost
 Montserrat Hidalgo, plivač iz Kostarike 
 Oscar Hidalgo, meksički vozač autoutrka
 Paet Hidalgo, američki vozač autoutrka i poduzetnik
 Rubén Ramírez Hidalgo, španjolski tenisač
 Richard Hidalgo, veneculeanski bejzbolaš
 Felix Resurreccion Hidalgo, slikar s Filipina

Ostalo
 Hidalgo (film), film s glavnim glumcem Viggo Mortensen
 Asteroid 944 Hidalgo
 Sporazum Guadalupe Hidalgo, kojim je završen meksičko-američki rat